Три комнаты меланхолии () — финский документальный фильм, автором сценария, режиссёром и сопродюсером которого была . Премьера фильма состоялась 8 сентября 2004 года на Венецианском кинофестивале. Фильм посвящён влиянию Второй чеченской войны на судьбы детей в России и Чечне. Кинолента получила восторженную критику и многочисленные призы различных международных кинофестивалей.

Содержание фильма 
Фильм состоит из трёх частей (в фильме они названы комнатами). Повествование сопровождается закадровыми комментариями, но комментарии и диалоги редки, чтобы не мешать зрительскому восприятию.

Комната один: страсть 
Эта часть посвящена будням воспитанников Кронштадтского кадетского училища. Дети занимаются строевой подготовкой, стрельбой, изучают единоборства. А на каникулы едут к своим родным. Сергей, один из курсантов, подвергается дискриминации в училище, потому что сокурсники считают его чеченцем. Он едет проведать свою бабушку, которая живёт в доме для престарелых. Сергей жил в Грозном. Его родители погибли во время бомбёжки города.

Комната два: дыхание 
Грозный. Разрушенный город. Дети, играющие среди руин. Блок-посты. Бронетехника, двигающаяся по улицам города среди легковых автомобилей. Полуразрушенная квартира. Больная женщина, которая не может передвигаться и ухаживать за своими детьми, передаёт их на воспитание волонтёру . Гатаева вывозит их в Ингушетию.

Комната три: вспоминание 
Ингушетия. Воспитанники Гатаевой смотрят телевизор, где рассказывают о теракте на Дубровке. Одному из воспитанников Адаму 12 лет. Его отец погиб в годы первой чеченской войны. Из-за постоянных бомбёжек его мать сошла с ума и попыталась выбросить его с девятого этажа. Аслану 11 лет. Его нашли морозной ночью в картонной коробке. Был изнасилован российскими солдатами. Хадижат считает Аслана русским, но он хочет быть чеченцем и мусульманином. Воспитанница Милана была изнасилована российскими солдатами, когда ей было 12.

Критика 
Стивен Холден, «The New York Times»:

Великолепно! Доказательство того, что когда режиссёр-кинематографист с видением поэта фотографирует материальный мир, обычные человеческие лица и пейзажи могут оставлять впечатления, превосходящие любые слова, которые могут их описать. Реквием как для живых, так и для мёртвых.

Эндрю О’Хейр, Salon.com:

Красивый, трогательный, загадочный фильм. Потрясающий, почти духовный опыт, яркий, сложный художественный фильм из школы Тарковского, в котором рассказывается о настоящей войне и её последствиях для реальных детей. Это было также смелое кинематографическое предприятие; в то время как западные СМИ испытывали трудности с получением каких-либо независимых кадров из Чечни, этот финский арт-режиссёр взял там съёмочную группу и зафиксировал захватывающее дух опустошение. Поместите этот фильм в свой список обязательных к просмотру!

Фестивали и награды 
 Венецианский кинофестиваль (2004):
 Приз за права человека;
 Премия Лины Мангиакапре;
 Фестиваль документального кино в Амстердаме (2004): Приз фонда международной амнистии;
 Фестиваль Dox (Дания, 2004): главный приз;
 Североамериканская премьера: Sundance Film Festival, 2005 год;
  (Северная Каролина, 2005 год): премия «Семена войны»;
  (Чикаго, 2005 года): Премия самому инновационному режиссёру;
 Загребский международный фестиваль документальных фильмов (2005): Гран-при;
 Кинофестиваль в Мар-дель-Плата (2005): Приз международной католической ассоциации;
 Фестиваль документальных фильмов в Салониках (2005): Приз Международной федерации кинопрессы;
  (2005): Специальная премия за лучший фильм;
 Ереванский кинофестиваль 2005 года: Гран-при «Золотой абрикос» за лучший документальный фильм;
 Кинопремия Северного совета 2005 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Документальные фильмы Финляндии
Вторая чеченская война
Документальные фильмы о чеченской войне
Документальные фильмы 2004 года
Фильмы Финляндии 2004 года